Die Saison 1951/52 war die siebte Spielzeit der drittklassigen Fußball-Landesliga Westfalen. Meister wurde Arminia Ickern. Wegen der Verkleinerung der II. Division West von einer zwei- in eine eingleisige Liga gab es keine Aufsteiger. Aus der II. Division West stiegen der VfB 03 Bielefeld, der TSV Detmold, Eintracht Gelsenkirchen, der Hombrucher FV 09, die SpVgg Röhlinghausen und die Sportfreunde Wanne-Eickel in die Landesliga ab. Die 2. Landesliga wurde aufgelöst. Ab 1952 spielte die Landesliga in fünf Gruppen.

1. Landesliga

2. Landesliga

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3 

Die Tabelle wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse erstellt. Leider fehlen acht Ergebnisse.

Endrunde

Aufstiegsrunde zur Landesliga

Gruppe 1

Gruppe 2 

Da alle drei Mannschaften punktgleich waren, wurde die Runde wiederholt. Aus unbekannten Gründen stiegen alle drei Mannschaften auf.

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5 

Die punktgleichen Mannschaften aus Elsen und Ennigloh ermittelten in einem Entscheidungsspiel den zweiten Aufsteiger aus der Gruppe 5. Das Spiel fand am 21. Juni 1952 in Bünde statt.

|}

Literatur 

Fußballsaison 1951/52
1951